Nawa, Agenzia Nazionale Polacca per lo Scambio Accademico

 Nawa, città afghana della provincia di Ghazni
 Nawa, città indiana del Rajasthan
 Nawa, città giapponese del distretto di Saihaku
 Nawa, città siriana
 Naua o Nawa, gruppo etnico in Brasile